Cerco de Casilino (216 a.C.) — cerco cartaginês à cidade romana de Casilino em 216 a.C. e que resultou na captura da cidade.
 Batalha de Casilino (214 a.C.) — cerco romano à cidade e que resultou na reconquista da cidade pelos romanos em 214 a.C..
 Batalha de Casilino (554) ou Batalha do Volturno (554) — batalha travada em 554 entre um exército do Império Bizantino e uma força combinada de francos e alamanos e que resultou numa vitória bizantina.

Desambiguações de guerras e batalhas